Гõфур Рахимжанов   Popka007 - русский 

Popka->007#4486